XIII Mistrzostwa wspólnoty narodów w zapasach w rozgrywane były w Johannesburgu w Południowej Afryce, w dniach 5 - 7 grudnia 2013 roku.

Tabela medalowa

Rezultaty

Mężczyźni

Styl klasyczny

Styl wolny

Kobiety

Styl wolny

Przypisy 

Mistrzostwa Wspólnoty Narodów w Zapasach
2013 w zapasach
2013 w Południowej Afryce
Sport w Johannesburgu
Zapasy w Południowej Afryce